Château de Saint-Hilaire à Curemonte en Corrèze ;
 Château de Saint-Hilaire-sur-Risle dans l'Orne ;
 Château Saint-Hilaire à Louviers, dans l'Eure.

Saint-Hilaire